Partena, een plaatsnaam in Italië
Partena, een Belgisch ziekenfonds